Институт «Международный томографический центр» СО РАН — один из институтов Новосибирского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. Расположен в Новосибирске.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института являются магнитные явления в химии и медицине (и их применение в таких областях как онкология, гематология, невропатология, нейрохирургия, гастроэнтерология, эндокринология, урология, гинекология, травматология и ортопедия), диагностическая ЯМР-томография и ЯМР-микротомография для физико-химических приложений, спиновые и обменные явления, в том числе в многоспиновых координационных соединениях, дизайн молекулярных магнетиков, теория химической связи, механизмы химических реакций и реакционная способность химических соединений.

История 
Международный томографический центр был создан в 1989 как первый независимый институт в Сибирском отделении Академии наук. Средства на создание института предоставил основатель фирмы «Брукер» профессор Гюнтер Лаукен. Предполагалось, что институт будет получать доход от использования магнитно-резонансного томографа в медицинской диагностике и выполнять фундаментальные исследования кинетики химических реакций. Институт был организован в форме некоммерческого партнерства.

В 2000 году на основе Некоммерческого партнерства «Международного томографический центр» был создан одноименный институт в составе Сибирского отделения Российской академии наук в форме федерального бюджетного учреждения науки. Возглавил институт академик РАН Ренад Зиннурович Сагдеев.

В 2016 году директором института был избран Виктор Иванович Овчаренко. Третьим директором института избран профессор РАН Константин Львович Иванов.

Структура 
В состав института входят следующие научные и конструкторско-технологические подразделения:

 Отделение медицинской диагностики (заведущая - доктор медицинских наук Александра Михайловна Коростышевская) 
 Лаборатория магнитно-резонансной микротомографии (руководитель - профессор, доктор химических наук Игорь Валентинович Коптюг) 
Лаборатория ЭПР спектроскопии (руководитель - профессор, доктор физико-математических наук Матвей Владимирович Федин)
Лаборатория фотохимических радикальных реакций (руководитель - доктор физико-математических наук Александра Вадимовна Юрковская)
Группа магнитно-резонансной биофизики (руководитель - кандидат физико-математических наук Андрей Александрович Савелов)
Лаборатория протеомики и метаболомики (руководитель - доктор химических наук Юрий Павлович Центалович)
Лаборатория магнитного резонанса биомолекул и наноматериалов (руководитель - академик РАН, профессор, доктор химических наук Ренад Зиннурович Сагдеев)
Лаборатория органические парамагнетики и магнетохимия (руководитель - Виктор Иванович Овчаренко, член-корреспондент РАН, доктор химических наук)
Группа терагерциндуцированных процессов (руководитель - кадидат физико-химических наук Сергей Леонидович Вебер)
Лаборатория теоретической спиновой химии 
Группа фотоиндуцированных процессов
Лаборатория многоспиновых координационных соединений (руководитель - Виктор Иванович Овчаренко, член-корреспондент РАН, доктор химических наук). Является ведущей научной школой в России в области дизайна молекулярных магнетиков, в лаборатории открыто уникальное явление — «неклассические спиновые переходы» и создан необычный класс объектов — «дышащие кристаллы».
Лаборатория МРТ технологии (руководитель - профессор РАН, доктор медицинских наук Андрей Александрович Тулупов)

Сотрудники 
 Сагдеев, Ренад Зиннурович — основатель института, научный руководитель, академик РАН, доктор химических наук, профессор
 Овчаренко, Виктор Иванович — руководитель научного направления, академик РАН, доктор химических наук, профессор.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте РАН

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Наука в Новосибирске
Т
Новосибирский Академгородок
Международные научные организации
Томография